Sankt Ibs Kirke kan henvise til flere bygninger:

 Sankt Ibs Kirke – på Bornholm.
 Sankt Ibs Kirke (Roskilde Kommune) – på Sjælland.
 Sankt Ib kirke, Måløv Kirke – er indviet til Sankt Ib.